Standfest ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Standfest (1848–1916), österreichischer Lehrer und Paläobotaniker 
 Joachim Standfest (* 1980), österreichischer Fußballspieler